Гутијерез има више значења:

 Гутијерез, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Гутијерез, Коралес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гутијерез (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гутијерез, Ла Себоља (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику